Лучший оборонительный игрок женской НБЛ () — ежегодный приз, присуждается лучшему игроку оборонительного плана женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ) по итогам регулярного сезона, начиная с десятого сезона (1990). Обладательница награды определяется путём голосования, которое проходит в течение чемпионата и определяется по сумме баллов, полученных игроками в ходе каждого голосования. В каждой встрече главные тренеры клубов заполняют карточку для голосования, при этом за первое место присуждаются три очка, два — за второе и одно — за третье. С 2000 года эта награда стала называться Призом лучшему оборонительному игроку имени Робин Мар (также известная как Медаль Робин Мар), которая была названа так в честь Робин Мар, дважды удостоенной данного приза. Самым титулованным игроком в истории ЖНБЛ является Эмили Макинерни, которая выигрывала этот престижный трофей девять раз.

Помимо этого Талли Бевилаква выигрывала титул лучшего оборонительного игрока четыре раза, и ещё три баскетболистки, Карен Далтон, Рейчел Флэнаган и Алисия Пото получали данную награду дважды. Чаще других обладателями этого трофея становились баскетболистки клубов «Саутсайд Флайерз» (десять раз), «Перт Линкс» и «Сидней Юни Флэймз» (по пять раз), а также «Таунсвилл Файр» (три раза). А действующим обладателем почётного трофея является Бриттни Сайкс из команды «Канберра Кэпиталз».

Легенда к списку

Обладатели награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБЛ
Награды, появившиеся в 1990 году